

Geografia

Austria 
 Burgau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Burgau – dzielnica Jeny
 Burgau – dzielnica Wasserburga am Inn
 Burgau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Polska 
 Burgau (od 1948 Karolówka) – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów

Portugalia 
 Burgau – miejscowość

Szwajcaria 
 Burgau – miejscowość

Osoby 
 Michael Burgau – niemiecki polityk

Inne 
 Burgau – marchia